Skalák muže být:

 příjmení:
 Jiří Skalák (* 1992) – český fotbalista
 Josef Skalák (1874–1968) – československý novinář a politik
 Václav Skalák (1894–1942) – český lékař, odbojář a oběť nacismu
 Skalák u Senotína – česká přírodní rezervace
 Skalák (povídka) – povídka Karoliny Světlé (podle jeskyně Skalákovna)
 Miroslav Skalický zvaný Skalák (* 1952) – český hudebník a básník
 Skalákův mlýn – kulturní centrum Miroslava Skalického

Rozcestníky - příjmení